Amerikai Egyesült Államok
Campo, település Colorado államban, Baca megyében
Campo, önkormányzat nélküli település Kalifornia államban, San Diego megyében
 Spanyolország
Campo, község Aragónia autonóm közösségben, Huesca tartományban
Campo, település Kasztília és León autonóm közösségben, Burgos tartományban, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja községben
Campo, település Kasztília és León autonóm közösségben, León tartományban, Cármenes községben